Der 18. Giro d’Italia fand vom 15. Mai bis 8. Juni 1930 statt.

Das Radrennen bestand aus 15 Etappen mit einer Gesamtlänge von 3.907 Kilometern, der Start erfolgte in Messina. Von 115 Teilnehmern erreichten 99 das Ziel. Luigi Marchisio errang den Giro-Sieg mit nur 55 Sekunden Vorsprung vor Luigi Giacobbe. Alfredo Binda war auf Drängen der Veranstalter nicht zum Giro angetreten, da diese befürchteten, dass er durch einen erneuten Sieg das Zuschauerinteresse mindern würde. Für seinen Verzicht wurde ihm die volle Siegprämie des Rennens ausgezahlt.

Die Mannschaftswertung gewann das Team Bianchi.

Etappen

Gesamtwertung 

Radrennen 1930
1930